Juan Larrea – scrittore e poeta spagnolo
 Juan Larrea – calciatore argentino
 Juan Larrea – imprenditore e politico argentino